Гі́бсон () — прізвище англійського походження та похідний від нього топонім.

Прізвище
 Гібсон (прізвище)

Топонім

Пустеля Гібсона () — піщана пустеля в Австралії (в центрі штату Західна Австралія)

Гібсон — місто, штат Джорджія
 Гібсон — місто, штат Айова
 Гібсон — місто, штат Північна Кароліна
 Гібсон — місто, штат Теннессі
 Гібсон — місто, штат Вісконсин
 Гібсон Тауншип — селище в окрузі Камерон, штат Пенсільванія
 Гібсон Тауншип — селище в окрузі Сасквегенна, штат Пенсильванія
 Гібсон — переписна місцевість, штат Арканзас
 Гібсон — округ, штат Індіана

Див. також 
 Gibson — американський виробник музичних інструментів (насамперед електрогітар).

Примітки